

Matematyka 
 21 – liczba naturalna

Kalendaria 
 21 – rok naszej ery
 21 – rok przed nasza erą

Kinematografia 
 21 – film z 2008 roku, reż. Robert Luketic

Literatura 
 XXI – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 21 – album muzyczny grupy Voo Voo
 21 – album muzyczny grupy KSU
 21 – album muzyczny Adele

Inne 
 21 (Lutetia) – planetoida
 21 – teleturniej

Zobacz też